

Cinema
 The Mule – film del 2014 diretto da Tony Mahony e Angus Sampson
 Il corriere - The Mule (The Mule) – film del 2018 diretto da Clint Eastwood

Musica
 The Mule – brano musicale dei Deep Purple

Pagine correlate
Mule